Soffici ist der Nachname von:

 Ardengo Soffici (1879–1964), italienischer Kunstkritiker, Maler und Illustrator
 Filippo Soffici (* 1970), italienischer Ruderer